Mohamed próféta
Mohamed (keresztnév)